Сезон 2003/04 Чешской экстралиги — 11-й чемпионат Чешской экстралиги. Впервые в своей истории чемпионом стал клуб «Злин», обыгравший в финале плей-офф прошлогоднего чемпиона, пражскую «Славию».

Формат 
Формула чемпионата не изменилась: на 1-м этапе 14 команд играли 4-круговой турнир, по итогам которых 8 лучших команд выходили в плей-офф. Все серии плей-офф игрались до 4-х побед. Чемпионом впервые в своей истории стал клуб «Злин», обыгравший в финале плей-офф прошлогоднего чемпиона, пражскую «Славию». Бронзовым призёром стала пражская «Спарта».

Турнирная таблица 1-го этапа

Плей-офф

Четвертьфиналы 
Мёллер Пардубице — Пльзень — 3:4 (6:3, 5:2, 2:4, 3:6, 5:2, 1:3, 1:5)

Злин — Оцеларжи Тршинец — 4:3 (4:1, 1:3, 0:1, 3:2 Б, 8:3, 0:1 Б, 2:0)

Спарта Прага — Витковице — 4:2 (3:2 ОТ, 3:0, 0:5, 2:6, 6:1, 4:1)

Зноемшти Орли — Славия Прага — 3:4 (4:3, 1:4, 3:2 ОТ, 0:3, 5:2, 0:5, 2:3 Б)

Полуфиналы 
Злин — Пльзень — 4:1 (7:2, 4:3 ОТ, 2:3, 3:0, 4:2)

Спарта Прага — Славия Прага — 3:4 (1:4, 2:1 ОТ, 2:1 Б, 4:3 Б, 3:4 ОТ, 2:4, 0:3)

Финал 
Злин — Славия Прага — 4:1 (2:3 ОТ, 3:2 ОТ, 2:1, 1:0, 4:1)

Лучшие бомбардиры

Шайбы 

1.Ярослав Балаштик (Злин) — 29 шайб

Гол+пас

1-й этап

Плей-офф

Состав чемпиона 
Вратари

Игор Мурин, Мартин Альтрихтер

Защитники

Марин Гамрлик, Мирослав Блатяк, Радим Тесаржик, Давид Носек, Ян Длоуги, Петр Махолда, Павел Зубичек, Любомир Восатко

Нападающие

Петр Лешка, Ярослав Балаштик, Ондржей Веселы, Ростислав Влах, Петер Баринка, Мирослав Глинка, Мартин Еначек, Мирослав Окал, Мартин Чех, Петр Мокрейш, Мартин Загоровски, Томаш Капуста, Эрик Вайссманн, Томаш Карны

Тренер — Эрнест Бокрош

Переходные матчи 
Команда, занявшая последнее место в Экстралиге, играла серию до 4-х побед с лучшей командой первой лиги.

Ческе-Будеёвице — Дукла Йиглава — 0:4 (2:3 ОТ, 0:1, 2:3 Б, 0:3)

Ссылки 
 Сезон 2003/04 в разделе истории чешского хоккея

Чешская экстралига
2003 год в хоккее
2004 год в хоккее